|-
| 26101 - ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26102 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26103 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26104 - ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 26105 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26106 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26107 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26108 - ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26109 - ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26110 ||  || 8 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 26111 || 1991 OV || 18 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26112 ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26113 ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26114 - || 1991 QG || 31 august 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 26115 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26116 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26117 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26118 || 1991 TH || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 26119 Duden ||  || 7 octombrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 26120 ||  || 5 noiembrie 1991 ||  || 
|-
| 26121 || 1992 BX || 28 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 26122 - ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26123 - || 1992 OK || 29 iulie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 26124 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26125 - || 1992 RG || 3 septembrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 26126 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26127 Otakasakajyo ||  || 19 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 26128 - ||  || 22 ianuarie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26129 - || 1993 DK || 19 februarie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 26130 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 26131 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26132 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26133 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26134 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26135 ||  || 12 aprilie 1993 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 26136 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26137 - ||  || 16 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 26138 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26139 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26140 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26141 - ||  || 5 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26142 ||  || 3 august 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 26143 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26144 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26145 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26146 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26147 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26148 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26149 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26150 - ||  || 4 septembrie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 26151 Irinokaigan ||  || 2 octombrie 1994 ||  || T. Seki
|-
| 26152 || 1994 UF || 24 octombrie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 26153 || 1994 UY || 31 octombrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 26154 - ||  || 4 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26155 - ||  || 8 noiembrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 26156 - || 1994 WT || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26157 - ||  || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26158 - ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26159 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 26160 - ||  || 9 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26161 - ||  || 27 ianuarie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 26162 - ||  || 31 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26163 - || 1995 DW || 20 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26164 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26165 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26166 - ||  || 31 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26167 - ||  || 18 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 26168 Kanaikiyotaka ||  || 24 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 26169 Ishikawakiyoshi || 1995 YY || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26170 Kazuhiko ||  || 24 ianuarie 1996 ||  || 
|-
| 26171 - ||  || 17 ianuarie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 26172 - ||  || 18 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26173 - ||  || 23 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26174 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 26175 - ||  || 13 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26176 - ||  || 15 aprilie 1996 || Haleakala || 
|-
| 26177 Fabiodolfi ||  || 12 aprilie 1996 ||  || , 
|-
| 26178 ||  || 11 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 26179 - ||  || 9 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26180 - ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26181 ||  || 12 aprilie 1996 || Steward Observatory || 
|-
| 26182 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26183 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26184 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26185 - || 1996 NG || 14 iulie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 26186 - ||  || 20 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26187 ||  || 12 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 26188 ||  || 22 decembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26189 - ||  || 10 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26190 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26191 - ||  || 3 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26192 - ||  || 6 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26193 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26194 Chasolivier ||  || 10 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26195 Černohlávek || 1997 EN || 1 martie 1997 ||  || 
|-
| 26196 ||  || 9 martie 1997 ||  || 
|-
| 26197 Bormio ||  || 31 martie 1997 ||  || , 
|-
| 26198 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26199 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26200 Vandoren ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-